Вільерв'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 65 км на південь від Орлеана, 45 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вільерв'є 
 Вільерв'є на сайті французького Національного інституту географії
 Вільерв'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільерв'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільерв'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільерв'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер